UPF steht als Abkürzung für:

 Flughafen Pforzheim, Deutschland nach dem IATA-Code
 Ultra-processed food, siehe NOVA (Lebensmittelklassifikation)#Hochverarbeitete Lebensmittel
 Ultraviolet Protection Factor, siehe Lichtschutzfaktor
 Unidade de Patrulhamento de Fronteira, Grenzpolizei Osttimors
 Universität Pompeu Fabra, in Barcelona, Spanien 
 Université de la Polynésie française, dt. Universität Französisch-Polynesien
 United Progressive Fraternity, war eine Progressiv Rockband aus Australien
 Universal Peace Federation, eine internationale Friedensorganisation  

Abkürzung